De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2013. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Loting 
Eerst genoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

Eerste ronde

Canada vs. Spanje

Italië vs. Kroatië

België vs. Servië

Verenigde Staten vs. Brazilië

Frankrijk vs. Israël

Argentinië vs. Duitsland

Kazachstan vs. Oostenrijk

Zwitserland vs. Tsjechië

De dubbelwedstrijd was de tweede langste partij ooit (7 minuten en 1 minuut).

Kwartfinales

Canada vs. Italië

Verenigde Staten vs. Servië

Argentinië vs. Frankrijk

Kazachstan vs. Tsjechië

Halve finales

Servië vs. Canada

Tsjechië vs. Argentinië

Finale

Servië vs. Tsjechië